

Geografia

Brasile
 Assis – comune dello stato di San Paolo
 Assis Brasil – comune nello stato dell'Acre
 Assis – mesoregione dello stato di San Paolo

Persone
 Assis o Khamudi – ultimo sovrano della XV dinastia egizia
 António Assis Esperança (1892-1975) – scrittore e giornalista portoghese
 Benedito de Assis da Silva,  – noto come Assis (1952-2014) – calciatore e allenatore di calcio brasiliano
 Diego Assis (1987) – calciatore brasiliano
 Diego Henrique de Abreu Assis, meglio noto come Dieguinho (1989) – giocatore di calcio a 5 brasiliano
 Francisco de Assis França, noto come Chico Science (1966-1997) – cantante e compositore brasiliano
 José de Assis Aragão (1939) – ex arbitro di calcio brasiliano
 Lourival Assis (1984) – calciatore brasiliano
 Nuno Assis (1977) – ex calciatore portoghese
 Rafael Assis, propr. Rafael Henrique Assis Cardoso (1990) – calciatore brasiliano
 Rafael Sanna Morais de Assis, noto come Rafael Sanna (1987) – giocatore di calcio a 5 brasiliano
 Raymundo Damasceno Assis (1937) – cardinale e arcivescovo cattolico brasiliano
 Roberto de Assis Moreira noto come Assis (1971) – procuratore sportivo ed ex calciatore brasiliano
 Rogério de Assis Silva Coutinho, noto come Rogerinho (1987) – calciatore brasiliano
 Saad Assis, propr. Saad Fransisco de Assis (1979) – giocatore di calcio a 5 brasiliano naturalizzato italiano
 Sebastián Assís, propr. Alberto Sebastián Assís Silva (1993) – calciatore uruguaiano
 Zezé Assis, propr. José Assis (1962-2007) – cestista angolano